Chinú kan syfta på:

Colombia 

 Chinú (kommun), Córdoba, 
 Chinú (ort), Córdoba,